Prag je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u uzvisine na dnu otvorenog mora kao što su hrbat, ravnjak i podmorski vrh. To je duga i široka uzvisina blago nagnutim padina.

Izvori 

Geomorfologija